Chamaco est l’apodo (« pseudonyme ») de deux matadors espagnols :
 Antonio Borrero Morano, né en 1935 :
 Antonio Borrero Borrero, né en 1972, fils du précédent.